Lortz ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Lortz (1935–2013), deutscher Physiker
 Frank Lortz (* 1953), hessischer Politiker (CDU), Vizepräsident des hessischen Landtages
 Helmut Lortz (1920–2007), deutscher Grafiker
 Joseph Lortz (1887–1975), luxemburger katholischer Kirchenhistoriker
 Roland Lortz (1937–2007), deutscher Gewichtheber
Siehe auch:
 Lorz